Kasumi – japońskie imię żeńskie
 Kasumi – singiel zespołu Dir En Grey
 „Kasumi” – nazwa japońskich okrętów